Desfarges est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Paul Desfarges, prélat français
 , militaire français
 Antonin Desfarges, homme politique français

Toponyme 

 Douglaseraie des Farges

Voir aussi